Enrico Falqui (1901-1974) – scrittore e critico letterario italiano
Enrico Falqui (1946) – paesaggista e politico italiano